Index (boek) of register van een boek
 Register (Windows), een opslagplaats van instellingen voor het besturingssysteem Windows
 Register (muziek), een term in de muziek
 Register (orgel), een serie orgelpijpen met dezelfde klanksoort
 Register (vocologie), een serie toonhoogten met gelijke klankkleur in de menselijke stem
 Register (taalkunde), een bepaald soort taalgebruik dat bij een bepaalde situatie past
 Register (bouwkunde), de benaming voor de opdeling van een timpaan
 Register (Georgia), een plaats in de VS

Zie ook 
 Regest, een lijst met oorkonden zoals uitgegeven door een rechtsinstantie 
 Registratie, iets dat in een databank geregistreerd is
 Registergeheugen, een bepaald soort intern geheugen in een computer